Kalborno ist der Name folgender Orte:

 Kalborno (1934 bis 1945 Kalborn), Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Kaborno in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kalborno, seit 2001: Kalbornia, Dorf in der Gmina Dąbrówno, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Kahlborn, Kreis Osterode, Ostpreußen

Siehe auch:
 Kalborn (Begriffsklärung)